Phobia steht für:
 Phobia (Band), US-amerikanische Grindcore-Band

Filme:
 Phobia (1980), kanadischer Thriller von John Huston
 Phobia (2013), US-amerikanischer Horrorfilm von Rory Douglas Abel
 Phobia (2016), indischer Psychothriller von Pavan Kirpalani